Hamu és gyémánt (1948) Jerzy Andrzejewski regénye
 Hamu és gyémánt (1958) Andrzej Wajda filmje
 Hamu és gyémánt (?) Cserháti Zsuzsa albuma
 Hamu és gyémánt dal az azonos című albumon